Pavlovo, a szlovákiai Pálfölde szlovák neve, Bodrogszentmáriához tartozik
 Pavlovo, város Oroszországban, a Kalinyingrádi területen, német neve Lochstädt
 Pavlovo, város Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen